Nogrady oder Nógrády  steht für:

 John Nogrady (1914–2007), US-amerikanischer Tennisspieler
 Lady Nogrady (Nicole Nogrady; * 1983), US-amerikanische Popsängerin
 László Nógrády (1871–1939), ungarischer Literaturhistoriker 

Siehe auch:
 Nógrádi